Čeplje je ime več naselij v Sloveniji:

 Čeplje, občina Kočevje
 Čeplje, občina Litija
 Čeplje, občina Lukovica
 Čeplje, občina Vransko

naselja v Sloveniji